Вице-канцлер (от лат. vice и канцлер) — главный помощник (заместитель) канцлера (секретаря), должность и лицо, занимающее такую должность.

Россия 
В России, царского и имперского периодов, при канцлере императорских и царских орденов находился не вице-канцлер, а вице-президент, который в отсутствие канцлера императорских и царских орденов заступал на его место и председательствовал в присутствии капитула орденов.

В Гельсингфорсском университете для замещения канцлера, в его отсутствие, назначался, Всероссийским императором, вице-канцлер.

Германия и Австрия 

В Германии и Австрии вице-канцлер является заместителем главы правительства — соответственно Федерального канцлера Германии и Федерального канцлера Австрии.

Франция 
Подчинённые канцлеру Франции (notaires) при Капетингах также избирались из лиц придворного духовенства; один из них, предназначавшийся в преемники канцлера, обыкновенно носил название вице-канцлера.

Герцогство Ланкастерское 
В Герцогстве Ланкастерском при кайзере во главе суда стоял вице-канцлер, профессиональный юрист.

Примечания

Литература 
 
 
 

Государственное устройство Российской империи
Политика Германии
Политика Австрии
Политика Франции
Политика Англии